Back From The Dead 2 — микстейп американского рэпера Chief Keef. Это сиквел его микстейпа Back from the Dead, который вышел 12 марта 2012. На нём присутствует единственное гостевое участие от Gucci Mane.

История 
Chief Keef анонсировал микстейп 3 октября, в тот же день была опубликована обложка.

Отзывы 

Микстейп в основном получил благоприятные оценки.

В Pitchfork хорошо приняли микстейп отметив, что он «смелый шаг в новом тёмном направлении Chief. Сделанный в основном самим, он снова переопределяет его звучание, выдвигает его музыку на передний план и делает его старые записи, включая недавний Big Gucci Sosa, большая часть которого была записана более года назад, казаться странными».

Список композиций 
Адаптировано под Genius.

Примечания 

Альбомы Chief Keef
Альбомы 2014 года
Микстейпы 2014 года